Starkenbach bezeichnet:
 eine Siedlung der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann im Kanton St. Gallen, Schweiz; siehe Starkenbach SG
 ein Dorf in der Gemeinde Schönwies in Tirol, Österreich; siehe Starkenbach (Gemeinde Schönwies)
 den deutschen Namen einer Stadt in Tschechien; siehe Jilemnice
 den Bezirk Starkenbach, politischer Bezirk im Königreich Böhmen